Die Liste der Länderspiele der Liechtensteiner Fussballnationalmannschaft enthält alle Spiele der Liechtensteiner Fussballnationalmannschaft der Männer, die vom Liechtensteiner Fussballverband (LFV) anerkannt werden sowie neun weitere inoffizielle Spiele, die in den Statistiken nicht berücksichtigt werden.

Liste der Länderspiele

Statistik

Nach Kontinentalverband

Nach Anlass

Nach Spielort

Nach Heimspielstätte

Nach Gegner

Weblinks 
 Liechtensteiner Fussballverband: Statistik Nationalmannschaft. In: lfv.li, abgerufen am 31. Oktober 2021.
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation: Liechtenstein - International Results. In: rsssf.com (21. Oktober 2021).

Einzelnachweise 

Liechtenstein
!Landerspiele